Lara Thomae (ur. 29 kwietnia 1993 w Nijmegen) – holenderska skoczkini narciarska, uczestniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu, mistrzostw świata juniorów w 2008, 2009 i 2010, wicemistrzyni Austrii w skokach narciarskich w sezonie 2008/2009.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartowała 12 sierpnia 2007 w Bischofsgrün w konkursie Pucharu Kontynentalnego i zajęła w nim 48. miejsce. Pierwsze punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi Thomae zdobyła 11 grudnia 2007 w Notodden, gdzie była trzynasta. Jednocześnie było to najwyższe miejsce zawodniczki w konkursie zawodów międzynarodowych.

W 2008 zajęła 21. miejsce w konkursie o mistrzostwo świata juniorów w Zakopanem. Rok później w Szczyrbskim Jeziorze była 20., a w 2010 roku w Hinterzarten uplasowała się na 15. pozycji.

W 2009 wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu i awansowała do serii finałowej. W drugiej serii oddała jednak krótki skok i w efekcie ukończyła konkurs na 31. pozycji.

W sezonie 2008/2009 wywalczyła srebrny medal mistrzostw Austrii w skokach narciarskich w Eisenerz.

7 stycznia 2012 zadebiutowała w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Hinterzarten i zajęła w nim 46. miejsce.

Po sezonie 2012/2013 zakończyła karierę sportową.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 
 

Holenderskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Nijmegen